El término Cholula es un topónimo de origen náhuatl que significa Lugar de los que huyeron, y designa a las siguientes localidades:

Cholula, una ciudad prehispánica en el valle de Puebla-Tlaxcala (México);                                          
San Andrés Cholula, un municipio del estado mexicano de Puebla;
San Pedro Cholula, un municipio del estado mexicano de Puebla;
Cholula de Rivadavia, una cabecera del municipio de San Pedro Cholula;
Santa Isabel Cholula, un municipio del estado mexicano de Puebla.

También se refiere:
a la matanza de Cholula, resultante del ataque de Hernán Cortés y sus aliados indígenas contra los cholultecas en 1519.

a la Salsa Picante Cholula, una marca de salsa tradicional mexicana.

Toponimia náhuatl de Puebla